Die World Series of Poker Online 2022 war die dritte Austragung dieser Pokerturnierserie. Sie wurde vom 14. August bis 18. Oktober 2022 auf den Onlinepoker-Plattformen WSOP.com und GGPoker ausgespielt.

Turniere

Struktur 
Vom 14. August bis 26. September 2022 wurden 33 Turniere bei GGPoker gespielt, darunter auch das Main Event. Im September 2022 starteten auch Turniere bei WSOP.com, wobei 33 Turniere ausschließlich von den US-Bundesstaaten New Jersey und Nevada aus zugänglich waren und je 6 Events von Michigan bzw. Pennsylvania.

Die insgesamt 78 Events wurden in den Varianten No Limit Hold’em, No Limit Hold’em Short Deck, Limit Hold’em und Pot Limit Omaha gespielt. Der Buy-in lag zwischen 100 und 10.000 US-Dollar. Für einen Turniersieg erhielten die Spieler neben dem Preisgeld ein Bracelet. Claas Segebrecht und Tanner Bibat gewannen als einzige Spieler zwei Bracelets.

Turnierplan 

Im Falle eines mehrfachen Braceletgewinners gibt die Zahl hinter dem Spielernamen an, das wie vielte Bracelet in diesem Turnier gewonnen wurde.

Main Event 

Das Main Event wurde im September 2022 bei GGPoker gespielt. Es hatte einen Buy-in von 5000 US-Dollar bei einem garantierten Preispool von 20 Millionen US-Dollar. Das Turnier bot acht verschiedene Startmöglichkeiten. Insgesamt registrierten sich 4984 Spieler für das Event, die damit einen Preispool von über 23,5 Millionen US-Dollar generierten. Der zweite Turniertag startete am 26. September 2022 und endete mit Erreichen des Finaltischs. Diesen startete der Schwede Simon Mattsson am 27. September 2022 als Chipleader und sicherte sich dort das Bracelet sowie den Hauptpreis von knapp 2,8 Millionen US-Dollar.

Weblinks

Einzelnachweise 

2022
Pokerturnierserie 2022